Ma sœur, mon amour peut faire référence à :
 Ma sœur, mon amour, film suédois de Vilgot Sjöman sorti en 1966
 Ma sœur, mon amour, film franco-canadien de Suzy Cohen sorti en 1992
 Ma sœur mon amour, (titre original : ), série d'animation en trois épisodes sortie en 2002
 Ma sœur, mon amour, roman de Chitra Banerjee Divakaruni
 Ma sœur, mon amour : Les religieuses lesbiennes brisent le silence, ouvrage de Rosemary Curb et Nancy Manahan